Conseil supérieur de la magistrature (CSM) peut faire référence à :
 Conseil supérieur de la magistrature en Algérie ;
 Conseil supérieur de la magistrature au Bénin ;
 Conseil canadien de la magistrature
 Conseil de la magistrature du Québec
 Conseil supérieur de la magistrature en Colombie ;
 Conseil supérieur de la magistrature en Côte d'Ivoire ;
 Conseil supérieur de la magistrature en France ;
 Conseil supérieur de la magistrature en Italie ;
 Conseil supérieur de la magistrature au Rwanda ;
 Conseil de la magistrature en Suisse (dans certains cantons comme Genève, Neuchâtel, Fribourg, Jura, le Tessin et le Valais) ;
 Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie.